Rychner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Rychner (1845–1918), Schweizer Architekt
 Antoinette Rychner (* 1979), Schweizer Schriftstellerin
 Hans Rychner (1813–1869), Schweizer Architekt
 Jean Rychner (1916–1989), Schweizer Romanist und Mediävist
 Johann Jakob Rychner (1803–1878), Schweizer Tierarzt
 Max Rychner (1897–1965), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Robert Rychner (1851–1922), Schweizer Eisenbahningenieur

Siehe auch:
 Richner